Saúl Salcedo (ur. 1980) – meksykański piłkarz,
 Saúl Salcedo (ur. 1997) – paragwajski piłkarz.